Аап — тоже, что Бизань.
 ААП — .
 Аап — обращение к мужчине в Бутане.